«Voices» () — название нескольких песен и музыкальных альбомов.

 «Voices» — песня американской рок-группы Alice in Chains.
 «Voices» — песня американской рок-группы Disturbed.
 «Voices» — песня американского певца Skye при участии рэпера XXXTentacion.
 «Voices» — песня шведского певца Туссе, представленная на конкурсе «Евровидение-2021».
Музыкальные альбомы
 «Voices» — студийный альбом греческого композитора Вангелиса.
 «Voices» — студийный альбом американской певицы Джуди Коллинз.
 «Voices» — студийный альбом сингапурской грайндкор-группы Wormrot.